Daniel Břežný (19 de dezembro de 1977) é um futebolista tcheco que defende o FC Vaduz, equipe liechtensteinense que joga no Campeonato Suíço de Futebol.

Futebolistas da Chéquia